Artisan () — тринадцатый студийный альбом японского музыканта Тацуро Ямаситы, выпущенный 18 июня 1991 года.

Альбом включает кавер-версии песен  группы The Young Rascals и «New York is a Lonely Town» группы . Текст песни последней Ямасита изменил так, чтобы её темой стал Токио. Первая песня пластинки, «Atom no Ko», является данью памяти мангаке Осаму Тэдзуке, умершему в 1989 году.

На 33-й церемонии Japan Record Awards Artisan победил в категориях «Лучшие поп-рок альбомы» и «Превосходные альбомы».

Список композиций 
Автор музыки и слов ко всем песням, кроме отмеченных, — Тацуро Ямасита.

Участники записи 
Данные взяты из буклета к альбому.
 Тацуро Ямасита — вокал, бэк-вокал, электрогитара, акустическая гитара, пианино, электроситар, синтезатор, орган Хаммонда, колокольчики, перкуссия, ручной колокольчик
 Коки Ито — бас-гитара
 Хироюки Намба — пианино
 Масато Мацуда — пианино
 Тору Сигэми — синтезатор
 Дзюн Аояма — барабаны
 Мотоя Хамагути — перкуссия
 Син Кадзухара — труба
 Ясуо Хираути — тромбон
 Джейк Консепсион — саксофон-тенор
 Сатору Хирахара — саксофон-баритон
 Таданори Когава — тромбон
 Мария Такэути — бэк-вокал
 Кадзухито Мурата — бэк-вокал
 Масамити Суги — бэк-вокал

Чарты и сертификация

Чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы на японском языке
Альбомы Тацуро Ямаситы